Флаг муниципального образования Нововлади́мировское сельское поселение Тбилисского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 22 июля 2011 года решением Совета Нововладимировского сельского поселения № 187 и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7178.

Описание 
«Прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба поселения: вдоль нижнего края голубую волнистую полосу в 1/6 ширины полотнища и поверх неё зелёный треугольник, основание которого совпадает с верхним краем полотнища, а вершина достигает нижнего, на котором изображены жёлтые восьмилучевая звезда и под ней два колоса скрещённые стеблями».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает экономические и природные особенности Нововладимировского сельского поселения.

Станица Нововладимировская была основана в 1879 году как посёлок Владимировский, который в 1911 году преобразован в станицу с переименованием в Нововладимировскую. В 2006 году станица стала центром одноимённого сельского поселения.

Символика фигур флага многозначна:

— деление полотнища на зелёные и жёлтую части — аллегория полей и других сельскохозяйственных угодий. Дополненное изображением колосьев, указывает на земледелие как основу экономики муниципального образования.

— деление полотнища схоже с делением во флаге Тбилисского района. Композиционная преемственность символизирует неразрывную историческую связь Нововладимировского сельского поселения с Тбилисским районом.

Голубая волнистая полоса символизирует реку Бейсуг, на берегах которой расположены населённые пункты сельского поселения.

Восьмилучевая звезда символизирует само поселение, в состав которого вошли восемь населённых пунктов.

Звезда — символ путеводности, высшего идеала, целеустремлённости.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Примечания